Агзамов (< Агзам = ) — фамилия. Известные носители:
 Агзамов, Гани (1909—2001) — советский и узбекский актёр кино и театра, Народный артист УзССР (1961).
 Агзамов, Георгий Таджиевич (1954—1986) — советский шахматист, международный гроссмейстер и первый гроссмейстер Средней Азии.
 Агзамов, Марат Ильясович (1976) — российский самбист.
 Агзамов, Юлдаш (1909—1985) — советский и узбекский актёр, режиссёр кино и театра, Народный артист СССР (1979).
 Агзамов, Юрий Набиевич (род. 1949) — генерал-майор ВС СССР, генерал-лейтенант ВС Узбекистана.